Model Management Heidi Gross GmbH & Co. KG ist eine Modelagentur in Hamburg, Deutschland.

Die Agentur wurde 1990 von Heidi Gross gegründet.

Rezeption 
Deborah Knür schreibt in der Einleitung zu einem Gespräch mit der Grünerdin der Agentur für die Zeitung Die Welt, dass diese die Top-Models betreut, und von diesen die Erfolgreichsten der Schönen. Die FAZ behauptet, dass Gross mit irher Agentur Deutschlands bekannteste Modelmacherin sei. Der Standard sagt, dass Gross die Eminenz der deutschsprachigen Modelbranche sei und mit der Agentur Model Management seit 1990 Größen wie Claudia Schiffer oder Gisele Bündchen betreut. Auch der FOCUS zählt Model Management zu den renommierten Modelagenturen in Deutschland.

Ehemalige und aktuelle Model der Agentur

Weblinks 

 Fashion Model Directory
 Model-Management.de
 Models.com

Einzelnachweise 

Modelagentur